(1853-1916), un géologue italien ;
 Francesco Maria Bazzani, né Bassani (vers 1650-vers 1700), un compositeur italien ;
 Franco Bassani (1929-2008), un physicien italien ;
 Giorgio Bassani (1916-2000), un romancier et poète italien, tout particulièrement connu pour son roman Le Jardin des Finzi-Contini ;
 Giovanni Battista Bassani (vers 1650-1716), un compositeur et violoniste italien ;
 Johanna Bassani (2002-2020), une coureuse autrichienne du combiné nordique ;
 Orazio Bassani, dit Orazio della Viola (avant 1570-1615), un joueur de viole de gambe et compositeur italien.